Grandini – cognome italiano
 Gualtiero Grandini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano